La Liga Interprovincial de Fútbol Dr. Ramón Pereyra (cuyas siglas son LIF) es una de las Ligas regionales de fútbol en Argentina y es una entidad que aglutina y organiza la práctica deportiva del fútbol oficial en la ciudad de Chañar Ladeado y alrededores.

Tiene sede en calle Av. San Martín y José Foresto en la ciudad de Chañar Ladeado y en la actualidad es presidida por Mario Carpinetti.

Historia 

Unidos, de la mano, así transitaron gran parte del camino. Durante 40 años convivieron bajo el mismo techo, con el mismo nombre. Si bien actualmente, la Liga Interprovincial Doctor Ramón F. Pereyra y la Liga Regional Fútbol del Sur recorren carriles diferentes ambas instituciones se hallan arraigadas por una misma historia.

Y la esencia, el gen, nunca se pierde. La mayoría de los clubes de la región se conformaron a principios del siglo pasado. Con el fin de constituir una Asociación que los agrupara se conformó una comisión organizadora cuya finalidad consistía en formalizar las invitaciones respectivas.

Y fueron los señores I. Batistini, I. Sorribas, V. Peñaloza y V. Dalmaschio sus integrantes. En una reunión realizada en el Cine Teatro “Italia” de la localidad de Berabevú, el 26 de septiembre de 1931 fue el bautismo de la flamante institución deportiva que se denominara en su primer momento Liga Regional de Caseros. Fue elegido Pablo Montenegro como presidente provisional.

La residencia original perteneció a Berabevú durante el 1931 - 1932 y parcialmente 1933. A partir de octubre de ese año se resolvió el traslado a Chañar Ladeado buscando mayor ampliación de zona de injerencia para los clubes de la provincia de Córdoba. A su vez optaron por cambiar la denominación originaria por Liga Interprovincial de Fútbol. 

Con esta jugada se sumaron Sporting, Isla Verde, Juventud Unida (Camilo Aldao), Newbery Everton más tarde, San Carlos y Brown alcanzando como máximo un total de 32 equipos. Más de 20 localidades confraternizando deportivamente.

En 1932 se organizó oficialmente el primer torneo que inició en abril siendo campeón 9 de Julio de Berabevú en medio de una final polémica debido a que Centenario nunca se presentó a disputar el partido. Durante 1954, bajo la presidencia del Dr. Ramón F. Pereyra, se construyó la sede propia y con fecha 29/01/55 se procedió a inaugurarla. Un año más tarde, Pereyra surgió electo nuevamente pero por fuerza mayor se vio obligado a abandonar el cargo, su gestión posiblemente haya sido una de las más destacadas y en reconocimiento, por asamblea, decidieron agregarle al de la Liga su nombre.

El 30 de septiembre de 1956, la institución vistió sus mejores galas para celebrar sus Bodas de Plata y a tan magno acontecimiento concurrieron muchos de los que fueron sus fundadores y propulsores, quienes en emocionadas palabras rememoraron los tiempos épicos. En 1972, con la creación de las Federaciones Provinciales se fundó la Liga Regional Fútbol del Sur con asiento en Corral de Bustos agrupando a los clubes ubicados en la provincia de Córdoba (desde entonces funcionan independientes y en dos oportunidades hubo Alianza Deportiva).

Así, a grandes rasgos, queda esbozada la vida histórica de una institución, que naciendo al calor de unos pocos, fue adentrándose cada vez más para hacerse causa común entre quienes sentían la necesidad de tener una agrupación madre que rigiera los destinos deportivos de los clubes regionales, bajo el símbolo de su estandarte y con un destino común, propender a difundir el más popular de los deportes: el fútbol, bajo el lema “el deporte por el deporte mismo”. Los hacedores pueden descansar tranquilos.

Equipos afiliados

Campeones por año

Palmarés 

I
I